Khouri ist der Familienname folgender Personen:
 Basilio Khouri (1883–1941), syrischer Erzbischof 
 Callie Khouri (eigentlich: Carolyn Ann Khouri; * 1957), US-amerikanische Drehbuchautorin, Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Gabriel Khouri-Sarkis (1898–1968), syrisch-katholischer Priester (Chorbischof) und Liturgiewissenschaftler
 Walter Hugo Khouri (1929–2003), brasilianischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Khoury
 Churi
 Kouri
 Kuri
 Kury